e (costante matematica) – costante matematica alla base dei logaritmi naturali, che vale circa .
 Caratteristica di Eulero – in topologia, numero intero che descrive un'invariante per omotopia di uno spazio topologico.
 Numeri di Eulero – successione di interi legata allo sviluppo in serie della funzione secante iperbolica.
Numeri euleriani – nella combinatoria, componenti di una successione a due indici  e  solitamente indicati con  oppure con i quali esprimono il numero delle permutazioni di  che presentano  componenti maggiori della componente immediatamente a sinistra.
 Numero di Eulero (fisica) – o Eu,  costante adimensionale che correla le forze d'inerzia alle forze di pressione.
Costante di Eulero-Mascheroni – limite della differenza tra la serie armonica troncata all'-esimo termine e il logaritmo naturale di .